M75, M 75 oder M-75 steht als Abkürzung für:

 Messier 75 (M 75), ein Kugelsternhaufen
 M75 APC, ein Schützenpanzer der US-Army
 M-75 (Michigan), eine Straße im US-Bundesstaat Michigan
 Siemens M75, Outdoor-Version des Mobiltelefons Siemens CX75
 Fadschr-5 (Artillerierakete) (M-75) mit einer Reichweite von 75 km
 M75 (Handgranate), jugoslawische Eierhandgranate

M75